Frank E. Petersen
 Frank Petersen (trener)

Zobacz też 
 Frank Peterson